Кристина Анапау (; род. 30 октября 1979, Гавайи, США) — американская киноактриса. Наиболее известна ролями Галины в Чёрном лебеде и феи Мауреллы в телесериале HBO «Настоящая кровь».

Биография 
Кристина Анапау родилась и выросла на острове Гавайи. Её отец, Ричард Стефен Ропер, учёный, а её мать, Глория Леа Кайзер Ропер, артистка. Кристина после школы поступила в Гавайский университет в Маноа. Впервые снялась в телесериале Побег из Атлантиса, снятом на Оаху. Кристина Анапау играет на фортепиано. После получения степени бакалавра в области науки в колледже Скидмор в Нью-Йорке, пыталась сделать карьеру балерины, тренируясь с 5 лет.

Кристина Анапау является потомком британской аристократии, а именно, Барона Тейнмана.

Карьера 
В 2005 снимается в фильме Оборотни вместе с Кристиной Риччи.

В 2010 Кристина появляется в фильме «Чёрный лебедь», психологическом триллере Даррена Аронофски о балерине, которая медленно сходит с ума во время постановки «Лебединого озера». Главные роли в фильме исполняют Натали Портман, Венсан Кассель и Мила Кунис.

В 2012 году Анапау получает роль феи Мауреллы в телесериале HBO «Настоящая кровь».

В 2012 году исполняет главную роль в фильме Теди Сарафиана Sighting.

Кристина была на обложке журнала Stuff, соответственно входила в списки самых горячих девушек по версии самого журнала.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 
 Кристина Анапау на Кинопоиске 

Выпускники Гавайского университета
Киноактрисы США